Sinfonia n. 19 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 19 di Wolfgang Amadeus Mozart